Kleopatra Selene I – córka Ptolemeusza VIII i Kleopatry III 
 Kleopatra Selene II – córka Kleopatry VII i Marka Antoniusza